Новоатьялово () — село Ялуторовского района Тюменской области России. Административный центр Новоатьяловского сельского поселения.

Село находится на берегу реки Тобол.

История 
История села положено в 1394 году, когда из Бухары в Сибирь прибыли проповедников ислама.  Это подтверждается рукописями находящиеся в Тобольском музее.

Название села происходит от привала при перегоне лошадей.  Один из таких привалов был у озера Морза не далеко от поселения, поэтому деревню стали называть «Атьял»,  означает «место для отдыха лошадей». Позднее из-за паводков место привала переменили и стали называть «Яна-Атьял», то есть, «Новый Атьял».

Население

Инфраструктура 
 ФАП
 Новоатьяловская СОШ
 МОУ Детский Сад
 Стена памяти "Участников Великой Отечественной Войны"
 Мечеть
 Мед-пункт
 Почта

Примечания 

Населённые пункты Ялуторовского района